Chacabuco (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Chacabuco (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
Chacabuco (departement van Chaco), een departement van de Argentijnse provincie Chaco
Chacabuco (departement van San Luis), een departement van de Argentijnse provincie San Luis
Chacabuco (provincie), provincie van de Región Metropolitana in Chili
Chacabuco (oorlogsschip), een Chileens oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog.